AT&T Pebble Beach National Pro-Am är en golftävling på den amerikanska PGA-touren som hålls varje år i Pebble Beach i Kalifornien. Den hålls under februari på tre olika banor; Pebble Beach Golf Links,  Monterey Peninsula Country Club och Spyglass Hill Golf Course.

1937 arrangerade Bing Crosby den första National Pro-Amateur Golf Championship på Rancho Santa Fe Golf Club i Rancho Santa Fe i Kalifornien. Sam Snead vann tävlingen och prissumman var 500 dollar. Efter andra världskriget återupptogs tävlingen 1947 på banor i Pebble Beach och sedan dess har tävlingarna spelats där. Fram till 1966 spelades tävlingarna på Pebble Beach Golf Links, Cypress Point Club och Monterey Peninsula Country Club.

1967 ersattes Monterey Peninsula Country Club av Spyglass Hill som tredje bana för tävlingarna, förutom 1977 då den tillfälligt spelades på Monterey Peninsula Country Club. 1991 ersattes Cypress Point Club av Poppy Hills Golf Course, som var i rotation fram tills 2009 och ersattes av Monterey Peninsula Country Club, som åter kom i rotation 2010.

Kända professionella spelare i tävlingarna de senaste åren har varit bland andra Tiger Woods, Mark O'Meara, Davis Love III och Vijay Singh. Bland övriga kända personer som har deltagit finns Bill Murray, Kevin Costner, Steve Young och Carson Daly.

Format 
Tävlingen ska spelas över 72 hål sedan 1958 och brukar vara en succé varje år trots det regn som vanligtvis saktar ner spelet. Undantag har ägt rum genom tävlingens historia. 
 18 hål: 1937
 36 hål: 1938-1942
 36 hål på grund av dåligt väder: 1952
 54 hål: 1947-1951 samt 1953-1957
 54 hål på grund av dåligt väder: 1974, 1981, 1986, 1998, 1999, och 2009.
Den ställdes in 1943-1946 på grund av andra världskriget och 1996 på grund av regn som gjorde banan ospelbar, spel skedde dock under torsdagen och fredagen, men då det krävs 54 hål för att tävlingen ska räknas, så ställdes den in.

Motsvarande tävling på PGA European Tour är Dunhill Links Championship.

Namn på tävlingen

Segrare

^Förkortat spel på grund av väder.

(a) indikerar att spelaren var amatör vid segern.

År 1947 var blev det en delning mellan Fazio och Furgol, inget särspel. 

År 1950 blev det en delning mellan Snead, Burke Jr., Quick och Douglas, inget särspel.

Huvudkälla:

Källor

Externa länkar 

Officiell webbplats
Rapportering på PGA Tour
Leaderboard 2007

Golftävlingar på PGA Tour